Луи́ Жуве́ (, 24 декабря 1887, Крозон, Финистер — 16 августа 1951, Париж) — французский режиссёр, актёр театра и кино.

Биография 
Детство провел в Бретани. В 14 лет потерял отца, воспитывался у дяди-аптекаря в Арденнах. С 1904 года учился в Париже на фармацевта, но всё свободное время проводил в театрах. Трижды проваливался на экзаменах в Высшую консерваторию драматического искусства. В 1913 году вместе со своим другом Шарлем Дюлленом поступил в труппу театра Жака Копо «Старая голубятня» (), работал в ней как режиссёр, декоратор, актёр (при этом он заикался, но мастерски скрывал свой изъян особым скандирующим произношением, которое позднее стало знаменитым).

В 1914—1917 годах Жуве — врач на фронтах Первой мировой войны. В 1922 году начал самостоятельно работать в театре на Елисейских полях. В 1923 году с успехом поставил пьесу Жюля Ромена «Кнок, или Торжество медицины». В 1927 году началось его многолетнее сотрудничество с писателем Жаном Жироду.

6 июля 1927 года вместе с Гастоном Бати, Ш. Дюлленом и Жоржем Питоевым Жуве создал режиссёрский «Картель четырёх» (просуществовал до 1940), задачей которого было возвращение на сцену поэзии театрального представления и современных авторов. В 1930—1932 годах личным секретарём Жуве был Жан Ануй.

С 1935 года Луи Жуве руководил театром «Атеней» (ныне этот театр носит его имя); отказался от предложения возглавить «Комеди Франсез». В 1941 году из оккупированной Франции он отправился с труппой в Латинскую Америку и вернулся лишь в конце 1944 года.

В 1950 году Жуве был награждён орденом Почётного Легиона. В 1951 году он поставил драму Сартра «Дьявол и Господь Бог»; поддерживал искания Жана-Луи Барро и Жана Вилара.

Умер от множественного инфаркта на репетиции пьесы Грэма Грина «Власть и слава».

Жуве и кино 
Луи Жуве снялся в 32 фильмах, в том числе в фильмах Анри-Жоржа Клузо, Жана Ренуара, Марселя Карне, Марка Аллегре, Жюльена Дювивье.

Фильмография 
  —  / Knock — доктор Кнок
  — Героическая кермесса / La Kermesse héroïque, реж. Жак Фейдер — Капеллан
  — На дне / Les Bas-fonds, реж. Жан Ренуар — Барон
  — Бальная записная книжка / Un carnet de bal, реж. Жюльен Дювивье — Пьер Вердье по прозвищу «Жо»  —  / Mademoiselle Docteur, реж. Г. В. Пабст — Симонис  — Алиби / L’alibi, реж. Пьер Шеналь — комиссар Калас  — Странная драма / Drôle de drame, реж. Марсель Карне — Арчибальд Сопер  — Марсельеза / La Marseillaise, реж. Жан Ренуар — Редерер  — Северный отель / Hôtel du Nord , реж. Марсель Карне — Эдмон, покровитель Раймонды  — Мальтийский дом / La Maison du Maltais, реж. Пьер Шеналь
  — Конец дня / La Fin du jour, реж. Жюльен Дювивье — Сен-Клер  — Набережная Орфевр / Quai des Orfèvres, реж. Анри-Жорж Клузо — Антуан, заместитель инспектора  —  / Miquette et sa mère, реж. Анри-Жорж Клузо — мсьё Моншабон, директор театра  — Кнок / Knock, реж.  — доктор Кнок  —  / Une histoire d’amour, реж.  — инспектор Эрнест Плонш Литературные сочинения 

 Réflexions du comédien. — Paris: Librairie théâtrale, 1941 (многократно переиздавалась)
 Témoignages sur le théâtre. — Paris : Flammarion, 1952.
 Le comʹedien désincarné. — Paris : Flammarion, 1954.

 Примечания 

 Литература 
 Loubier J.-M. Louis Jouvet, le patron. — Paris: Ramsay, 2001.
 Финкельштейн Е.'' Картель четырёх, французская театральная режиссура между двумя войнами. — Л.: Искусство, 1974.

Ссылки 

Киноактёры Франции
Участники Первой мировой войны (Франция)
Похороненные на кладбище Монмартр